Санди Санчес Мустельер (; , Манати, Лас-Тунас, Куба) — кубинский футболист, вратарь клуба «Харабакоа» и сборной Кубы.

Карьера

Клубная карьера 
Санчес начал футбольную карьеру в клубе «Лас-Тунас» в 2012 году.

Весной 2018 года перешёл в клуб «Гранма».

С началом 2019 года вернулся в «Лас-Тунас».

20 марта 2019 года Санчес подписал профессиональный контракт с клубом чемпионата Доминиканской Республики «Харабакоа».

Международная карьера 
В составе юношеской сборной Кубы до 17 лет участвовал в .

В составе молодёжной сборной Кубы до 20 лет участвовал в молодёжных чемпионатах КОНКАКАФ и мира 2013.

В составе молодёжной сборной Кубы до 21 года участвовал в футбольном турнире Игр Центральной Америки и Карибского бассейна 2014.

В октябре 2015 года составе олимпийской сборной Кубы участвовал в .

За первую сборную Кубы Санчес дебютировал 10 июня 2015 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Кюрасао. Участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ 2015. 27 февраля 2019 года в товарищеском матче со сборной Бермудских Островов Санчес забил гол, реализовав пенальти на 93-й минуте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Кубы
Игроки сборной Кубы по футболу
Игроки ФК «Лас-Тунас»
Игроки ФК «Гранма»
Игроки ФК «Харабакоа»